Куровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Куровка — деревня в Можайском районе Московской области.
 Куровка — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Куровка — село в Новоузенском районе Саратовской области.
 Куровка — деревня в Камышловском районе Свердловской области

Украина 
 Куровка — село в Городокском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Новокуровка